Лёгкие крейсера типа «Сидней» — тип лёгких крейсеров Военно-морских сил Австралии времён Второй мировой войны. Всего построено 3 корабля: «Сидней» (Sydney), «Хобарт» (Hobart), «Перт» (Perth). Являлись усовершенствованной версией британских лёгких крейсеров типа «Линдер». В процессе постройки «Фаэтон» был передан Королевскому Австралийскому флоту и переименован в «Сидней». В отличие от систершипов, он строился на частном предприятии и был укомплектован первым, благодаря чему корабли проекта «Улучшенный „Линдер“» называют типом «Сидней».

Единственные современные лёгкие крейсера австралийского флота во Второй мировой войне.

История создания 
По предложению главного механика флота было внедрено эшелонное расположение силовой установки. Чередование машинных и котельных отделений позволяло избавиться от опасности одновременного выхода из строя всех машин или всех котлов при затоплении смежных отсеков, что автоматически лишало корабль хода. Такая компоновка внедрялась в большинстве зарубежных флотов. Её уже применяли на крейсерах типа «Эмеральд» и «Аретьюза», и в начале 1932 г. Адмиралтейство распорядилось переработать соответствующим образом проект «Линдера».

Конструкция 

Проект являлся переработкой проекта «Линдера».
Эскиз был готов в июле 1932 года. При тех же основных параметрах (вооружении, бронировании, скорости и дальности плавания) водоизмещение возросло до 7250 т. Главные изменения были в составе и размещении силовой установки. Число, тип и мощность турбин не изменились, но вместо шести котлов установили четыре повышенной паропроизводительности. Они располагались в двух котельных отделениях, в результате новые корабли стали двухтрубными. В носовом котельном отделении котлы стояли побортно, а в кормовом — тандемом, чтобы освободить пространство под коридоры внешних гребных валов. Каждая группа котлов работала на свои турбины. По сравнению с «Линдером», энергетическая установка стала на 110 т легче, а благодаря усовершенствованной конструкции крейсерских турбин улучшилась экономичность, запас топлива тоже увеличился — всё это дало прирост дальности плавания.

Как и у «линдеров», стандартное водоизмещение всех крейсеров оказалось меньше проектного («Эмфайон» — 7040 т, «Аполло» — 7003 т, «Сидней» — 7198 т).

Энергетическая установка 
Главная энергетическая установка состояла из четырёх турбозубчатых агрегатов Парсонса и четырёх трёхколлекторных паровых котлов Адмиралтейского типа. Все котлы имели пароперегреватели, подогреватели топлива и воздуха. Схема — эшелонная; котлы расположены попарно в двух котельных отделениях, в носовом котельном отделении котлы располагались побортно, в кормовом тандемом, чтобы освободить пространство под коридоры внешних гребных валов, ТЗА — в двух машинных. Рабочее давление пара в котлах — 24,61 кг/см² (24,29 атм.), температура — 343°С. Каждая группа котлов работала на свои турбины. По сравнению с «Линдером», энергетическая установка стала на 110 т легче. Общая длина машинно-котельных отделений возросла на 2,7 м и достигла 57,3 м. Как следствие, на 2,36 м выросли длина корпуса между перпендикулярами и наибольшая длина. В июле 1935 года «Сидней» вышел на испытания. На предварительных пробах он показал 32,137 узла при водоизмещении 8138 т, а затем на мерной миле у мыса Сент-Эббс развил 33,05 уз. при водоизмещении 7105 т и мощности машин 72 340 л. с.

Представители 
По программе 1932 года были заказаны «Amphion»(), «Apollo»() и «Phaeton»(). Позднее переданы Австралии и переименованы в «Hobart», «Perth» и «Sydney».
 «Перт»
 «Хобарт»
 «Сидней»

Модернизации

«Сидней» 
Вплоть до своей гибели крейсер не проходил никаких серьёзных модернизаций.

«Хобарт» 
В октябре 1942 года демонтировали катапульту; установлены два четырёхствольных «пом-пома», одиннадцать одинарных «эрликонов», радары типов 279, 272, 282, 283, 284 и 285.

Во время ремонта боевых повреждений (август 1943 — январь 1945 года) сняли девять одинарных «эрликонов» (два оставшиеся переставили на новое место) и их заменили на три спаренных 40-мм установки «Хаземайер/Бофорс» Mk.IV (два на носовой надстройке и один на юте), пять 40-мм «бофорсов» в одинарных установках Mk.HI и два спаренных «эрликона». В общей сложности легкое зенитное вооружение состояло из восьми 40-мм/40, одиннадцати 40-мм/56 и четырёх 20-мм/65 автоматов. Передние 102-мм башни перенесены с кормовой надстройки на срез полубака. Вместо прежнего зенитного директора установлено два новых на нижнем ярусе носовой надстройки. Радары типов 279, 272 и 284 сняты, установлены новые типов 281 В, 276, 277 и американские SG-1 и FC-1. Для сохранения остойчивости в мае 1943 года в трюм уложили 175 т балласта, из которых позже было оставлено всего 75 т.

После войны с крейсера сняли башню «X», смонтировав на её месте два счетверённых 40-мм «бофорса». Между 1953 и 1956 годами «Хобарт» прошёл переоборудование в учебный корабль.

«Перт» 
В апреле 1940 года во время ремонта в Сиднее установлена 53-футовая катапульта, которую в феврале 1941 года в Александрии сняли, смонтировав на её месте четырёхствольный 40-мм «пом-пом» с поврежденного крейсера «Ливерпуль». Тогда же, или чуть позже на топе грот мачты появилась антенна РЛС типа 286.

19 июля 1941 года, перед возвращением корабля в Австралию, «пом-пом» демонтировали, а вместо него переставили 53-футовую катапульту с «Эйджекса». Тогда же установили четыре 20-мм «эрликона» (два на башнях «В» и «X», ещё двумя заменили зенитные пулемёты на носовой надстройке, тогда как кормовой пулемёт сохранился).

Примечания

Литература 
 Ненахов Ю. Ю. Энциклопедия крейсеров 1910—2005. — Минск, Харвест, 2007.
 
 
 M. J. Whitley. Cruisers of World War Two. An international encyclopedia. — London, Arms & Armour, 1995.
 Smithn P.C. Dominy J.R. Cruisers in Action 1939—1945. — London: William Kimber, 1981.